Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Philipp Petzschner e Lars Übel 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie

 Leonardo Azzaro /  Sergio Roitman (Campioni)
 Philipp Petzschner /  Lars Übel (finale)

 Francesco Aldi /  Alessio Di Mauro (semifinali)
 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2005